Caldiran steht für:

 Çaldıran, Kreisstadt und Landkreis in der Türkei
 türkische Bezeichnung der iranischen Stadt Tschaldiran